Die Inkaliliengewächse (Alstroemeriaceae) sind eine Pflanzenfamilie innerhalb der Ordnung der Lilienartigen (Liliales). Die Familie Alstroemeriaceae wird in zwei Tribus gegliedert und enthält vier Gattungen mit etwa 170 Arten, die hauptsächlich in der Neotropis verbreitet sind und einige Arten kommen in Neuseeland sowie Australien vor.

Beschreibung

Erscheinungsbild und Blätter 
Es sind bei den Alstroemerieae ausdauernde krautige Pflanzen mit Rhizomen oder Knollen als Überdauerungsorgane oder bei den Luzuriageae mehr oder weniger verholzende Pflanzen. Es gibt einige Arten, die Kletterpflanzen sind.

Die wechselständig und bei den Alstroemerieae spiralig oder bei den Luzuriageae zweizeilig, aber nie rosettenförmig angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Die relativ großen Laubblätter sind als Besonderheit für diese Familie resupinat, also die Blattspreite ist um etwa um 180 Grad verdreht. Die einfache, flache Blattspreite ist parallelnervig und linealisch bis lanzettliche. Die Blattunterseite ist nach oben gedreht und der Blattrand ist glatt. Das erste Makrofossil der Familie, ein Blatt aus dem Miozän von Neuseeland, zeigt ebenfalls die Resupination (Conran et al. 2014).

Blütenstände und Blüten 
Die Blüten sitzen einzeln oder in achsel- oder endständigen, traubigen oder doldigen Blütenständen (Infloreszenzen) mit blattartigen Tragblättern.

Die  zwittrigen, dreizähligen Blüten sind bei den Luzuriageae radiärsymmetrisch und bei den Alstroemerieae meist zygomorph. Die Blütenhüllblätter sind gleichgestaltet, deshalb gibt es (2 × 3) sechs weitgehend freie oder verwachsene Perigonblätter, die bei Alstroemerieae grün, orange, rot oder rosafarben sein können und bei Luzuriageae sind sie weiß. Am unteren Ende der Perigonblätter wird Nektar sezerniert. Es gibt zwei Kreise mit je drei freien Staubblättern. Drei Fruchtblätter sind zu einem bei Alstroemerieae unterständigen oder bei Luzuriageae oberständigen Fruchtknoten verwachsen mit vielen Samenanlagen in meist parietaler Plazentation.

Die Blütenformel lautet:  oder  oder  oder

Früchte und Samen 
Sie bilden Kapselfrüchte oder manchmal auch Beeren. Die Samenschale (Testa) ist dünn.

Systematik und Verbreitung 

Barthélemy Charles Joseph Dumortier stellte 1829 die Familie der Alstroemeriaceae als Teil der „Iridarieae“ auf. Mit Alstroemeria salsilla wurde 1762 die Gattung Alstroemeria von Carl von Linné in Planta Alströmeria aufgestellt und er benannte sie zu Ehren seines Studenten Claes Alströmer (1736–1794); sie ist die Typusgattung der Familie.

Die molekulargenetischen Untersuchungen haben dazu geführt, dass die Familiengrenzen innerhalb der Ordnung der Lilienartigen (Liliales) sich stark verschoben haben. Die Arten der ehemaligen Familie Luzuriagaceae  wurden in die Familie der Alstroemeriaceae eingegliedert.

Folgendes Kladogramm zeigt die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Familie der Alstroemeriaceae und zu den anderen Familien innerhalb der Ordnung der Liliales.

Die Familie Alstroemeriaceae wird in zwei Tribus gegliedert und enthält vier Gattungen mit etwa 170 Arten:
 Tribus Alstroemerieae : Sie enthält nur zwei Gattungen mit etwa 165 Arten in der Neotropis von den gemäßigten bis in die tropischen Gebiete:
 Inkalilien (Alstroemeria , Syn.: Schickendantzia , Taltalia ): Die etwa 126 Arten sind in der Neotropis verbreitet.
 Bomarien (Bomarea , Syn.: Vandesia , Collania  nom. illeg., Sphaerine , Dodecasperma , Wichuraea , Danbya , Leontochir ): Die 100 bis 110 Arten sind in der Neotropis vom zentralen Mexiko und den Karibischen Inseln bis Südamerika verbreitet.

Drei monotypische Gattungen wurden ab 1999 aufgelöst, da die Löwentatze Leontochir ovallei  als Bomarea ovallei  zur Gattung Bomarea, Schickendantzia hieronymi  als Alstroemeria pygmaea  und Taltalia graminea  als Alstroemeria graminea  zur Gattung Alstroemeria gestellt wurde.

 Tribus Luzuriageae  (Syn.: Luzuriagaceae ): Sie enthält nur zwei Gattungen mit sechs Arten, die mit einem disjunkten Areal nur auf der Südhalbkugel vorkommen: von Peru bis Feuerland und den Falklandinseln, in Neuseeland und Australien (von New South Wales bis Tasmanien):
 Drymophila : Die nur zwei Arten sind in Australien verbreitet:
 Drymophila cyanocarpa : Sie kommt vom südöstlichen New South Wales bis Tasmanien vor.
 Drymophila moorei : Sie kommt nur vom südöstlichen Queensland bis zum nordöstlichen New South Wales vor.
 Luzuriaga  (Syn.: Enargea ): Sie enthält etwa vier Arten:
 Luzuriaga marginata : Sie kommt im südlichen Chile, im südlichen Argentinien und auf den Falkland-Inseln vor.
 Luzuriaga parviflora : Sie ist in Neuseeland verbreitet.
 Luzuriaga polyphylla  (Syn.: Luzuriaga erecta ): Sie kommt nur im südlichen Chile vor.
 Luzuriaga radicans : Sie ist im südlichen und zentralen Chile und im südlichen Argentinien verbreitet.

Nutzung 
Sorten aus der Gattung Alstroemeria werden als Zierpflanzen, besonders als Schnittblumen, genutzt.

Bei einigen Bomarea-Arten werden die stärkehaltigen, unterirdischen Pflanzenteile gegart gegessen.

Literatur 
 Die Familie der Alstroemeriaceae bei der APWebsite. (Abschnitte Systematik und Beschreibung)
 Die Familie der Alstroemeriaceae und die Familie der Luzuriagaceae bei DELTA von L. Watson & M. J. Dallwitz. (Abschnitt Beschreibung)
 Anton Hofreiter, R. E. Rodríguez: The Alstroemeriaceae in Peru and neighbouring areas. In: Revistá Biología Peruana, Volume 13, Issue 1, 2006, S. 1–62.
 M. C. Assis, 2009: Neotropical Alstroemeriaceae. bei Neotropikey - Interactive key and information resources for flowering plants of the Neotropics.
 Juliana Chacón, M. Camargo de Assis, A. W. Meerow, Susanne S. Renner: From east Gondwana to Central America: Historical biogeography of the Alstroemeriaceae. In: Journal of Biogeography, Volume 39, Issue 10, 2012, S. 1806–1818. Abstract.
 John G. Conran, Jennifer M. Bannister, Dallas C. Mildenhall, Daphne E. Lee, Juliana Chacón, Susanne S. Renner: Leaf fossils of Luzuriaga and a monocot flower with in situ pollen of Liliacidites contortus Mildenh. & Bannister sp. nov. (Alstroemeriaceae) from the Early Miocene. In: American Journal of Botany, Volume 101, Issue 1, 2014, S. 141–155. Volltext online.

Einzelnachweise

Weblinks